Furia (film), een Franse film uit 1999
 Furia (album), het soundtrackalbum van de bovenstaande film van Brian May
 Furia (denktank), een feministische denktank, van 1972 tot 2016 bekend als het Vrouwen Overleg Komitee
 Furia (televisieserie), Noorse misdaadserie uit 2021